Another Side – album di John Barrowman
 Another Side – album di Corbin Bleu